Perfect Strangers, titre original du Verdict de l'amour, film américano-britannique d'Alexander Korda sorti en 1945.
 Perfect Strangers, film américain de Bretaigne Windust sorti en 1950.
 Perfect Strangers, album du groupe britannique Deep Purple sorti en 1984.
Perfect Strangers, chanson éponyme issue de cet album.
 Perfect Strangers, titre original de Larry et Balki, série télévisée américaine diffusée de 1986 à 1993.
 Perfect Strangers, chanson de Jonas Blue en featuring avec JP Cooper, sortie en 2016.

Voir aussi